Асијенда Санта Хертрудис има више значења:

 Асијенда Санта Хертрудис (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Асијенда Санта Хертрудис (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику